Es gibt vier Nationalparks in Belarus mit einer Gesamtfläche von 3092,55 km². Der erste Nationalpark des Landes war der 1939 gegründete Białowieża-Nationalpark an der Grenze zu Polen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Belarus
!